Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Vampire :

 Le , un destroyer de classe V lancé en 1917 et ayant servi dans la Royal Navy jusqu’en 1933, date à laquelle il a été transféré à la Royal Australian Navy.
 Le , un sous-marin, navire de tête de la classe V. Il a servi de 1942 jusqu’à sa mise à la ferraille, en 1950.

Voir aussi 
  pour les navires australiens du même nom.

Notes et références 

Vampire